Саниакоб има више значења:

 Саниакоб (Бистрица-Насауд), насеље у округу Бистрица-Насауд у Румунији
 Саниакоб (Муреш), насеље у округу Муреш у Румунији